Storbritannien kan syfta på:


Geografi 
 Storbritannien (ö) är en av Brittiska öarna.
 Den romerska-grekiska geografen Ptolemaios använder namnen Stora Britannien (μεγάλη Βρεττανία, megale Brettania) om ön Storbritannien och Lilla Britannien (μικρὰ Βρεττανία, mikra Brettania) om ön Irland i sin skrift Almagest .
 Stora Britannien används för att markera åtskillnad från Lilla Britannien, det vill säga Bretagne.

Kultur och politik 
 Storbritannien är ett land i Västeuropa (enligt svensk terminologi ofta även omfattande Nordirland).
 Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (även Förenade kungariket) är en unionsstat, bildad 1801 och idag medlemsstat i Samväldet.
 Storbritannien och Irland är en benämning som används i officiella sammanhang av Förenade kungariket och Republiken Irland istället för Brittiska öarna.

Historiskt 
 Konungariket Storbritannien var en unionsstat som existerade mellan 1707 och 1801.
 Förenade konungariket Storbritannien och Irland (även Förenade kungariket) var landets officiella namn mellan 1801 och 1927.

Se även 
 Brittisk, adjektiv för termer och begrepp relaterade till Storbritannien
 Britanner, keltisk befolkning på Stobritannien under romartiden
 Britannia, romersk provins
 Förenade kungariket (olika betydelser)
 Lillbritannien, Bretagne